Вуд Лејк има више значења:
 Вуд Лејк (Минесота)
 Вуд Лејк (Небраска)